Gli Amber Inn sono stati un gruppo emocore statunitense attivo negli anni novanta in California.

Storia del gruppo
Nati nel 1994 (e sciolti nel 1998) dopo lo scioglimento dei Sinker, sono uno dei gruppi che ha definito il genere. Gli Amber Inn mostrano un ottimo equilibrio fra emozione ed energia, analogamente ad Indian Summer, la mescolanza delle intensità, "della quiete e del caos", è notevole. Dello stesso filone troviamo altri due gruppi che rispetto ad Amber Inn si sbilanciano gli uni, Ordination of Aaron, dal lato emo, gli altri, Portraits of Past, da quello più hardcore. Attualmente il loro sound caratteristico è ripreso da vari gruppi, fra cui The Third Memory e Wolves.

Contrariamente a quella dei Sinker e degli Indian Summer, tuttavia, la discografia degli Amber Inn non è totalmente introvabile.

Discografia
Amber Inn (7", Sunney Syndicut)
Serenity in Hand (7", con due tracce, Serenity in Hand e Wednesday Streak, Ebullition)
All Roads Lead Home (LP, Ebullition)
All Roads Still Lead Home (CD, raccolta comprendente tutta la discografia, 'Ebullition)

Altre tracce compaiono su compilation varie (fra cui Heartattack 10 su Ebullition e I Can't Live Without It su Mountain), e sono raccolte tutte in All The Roads Still Lead Home.

Collegamenti esterni
Amber Inn su Discogs